Nolasco ist der Familienname folgender Personen:

 Amaury Nolasco (* 1970), puerto-ricanischer Schauspieler
 Elvis Nolasco (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler dominikanische Herkunft
 Flérida de Nolasco (1891–1976), dominikanische Musik- und Literaturwissenschaftlerin
 Jesús Antonio Lerma Nolasco (* 1945), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Iztapalapa
 Pedro Nolasco (1962–1995), dominikanischer Boxer
 Sócrates Nolasco (1884–1980), dominikanischer Schriftsteller, Essayist und Historiker, Diplomat und Politiker